Yan Han, né le  à Harbin est un patineur artistique chinois. Il est médaillé de bronze aux Quatre continents 2013, vainqueur de la Coupe de Chine 2013, champion du monde junior en 2012, médaillé d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2012 et double champion de Chine.

En 2014, il participe à ses premiers Jeux olympiques réalisant son meilleur score (246,20 points) pour se classer septième.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Naissance en mars 1996
Naissance à Harbin
Patineur artistique chinois
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018